ANI peut faire référence à :
  ;
 accord national interprofessionnel, un type d'accords collectifs en France.

Ani peut faire référence à :
 Ani, une ancienne capitale du royaume d'Arménie ;
New Ani, nom donné à la communauté arménienne d'Amérique par Khachig Oskanian ; 
 .ani, une extension de fichier Microsoft Windows pour les curseurs animés ;
 ani, un genre d'oiseaux de l'ordre des Cuculiformes ;
 Ani, autre nom possible de la divinité igbo Ala.